Вулиця Осавули Василя Бурки — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається біля залізничної станції Сміла перехрестям з вул. Одеською, закінчується на кордоні з селом Плоске. Названа на честь запорізького козака, осавули часів Коліївщини Василя Бурки.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 с.

Вулиці Сміли, названі на честь людей